Sudhaus steht für:

 Sudhaus, Produktionsstätte für Salz
 Sudhaus, Teil einer Bierbrauerei
 Sudhaus (Kempten), ein ehemaliges Produktionsgebäude in Kempten (Allgäu)
 Sudhaus (Tübingen), Kulturzentrum in Tübingen
 Sudhaus (Unternehmen), Schloss- und Beschlagunternehmen in Iserlohn
 Sudhaus der Kindl-Brauerei, Kulturzentrum in Berlin
 Sudhaus (Berlin-Moabit)

Vergleiche auch:
 Saline, Sudhaus zur Salzgewinnung
 Pfannhaus, Sudhaus zur Salzgewinnung
Sudhaus ist der Familienname folgender Personen:
 Siegfried Sudhaus (1863–1914), deutscher Klassischer Philologe und Papyrologe
 Walter Sudhaus (* 1943), deutscher Zoologe, Evolutionsbiologe und Nematodenspezialist
 Wilhelm Sudhaus (1827–1915), deutscher Ingenieur